első Khuen-Héderváry-kormány (1903)
második Khuen-Héderváry-kormány (1910–1912)